Bei den Olympischen Spielen 1956 in der australischen Metropole Melbourne wurde vom 24. November bis zum 1. Dezember das Turnier im Halbmittelgewichtsboxen für Männer ausgetragen.

Laut den Wettkampfbestimmungen der Association Internationale de Boxe Amateure (AIBA) muss das Körpergewicht jedes Boxers im Halbmittelgewicht über 67 kg und maximal 71 kg betragen.

14 Sportler aus 14 Nationen ermittelten im Melbourner West Melbourne Stadium den Olympiasieger: Es gewann der Ungar László Papp vor dem US-Amerikaner José Torres sowie dem Polen Zbigniew Pietrzykowski und dem Briten John McCormack.

Vorrunde 
Die Kämpfe der Vorrunde wurden am 24. November ausgetragen.Die Gewinner der sechs Vorkämpfe qualifizierten sich zu den zwei gesetzten Teilnehmern für die Viertelfinalkämpfe (q VF).Anmerkung: P = Sieg nach Punkten; R = Rang; Q = Qualifikation

Viertelfinale 
Die Viertelfinalkämpfe wurden am 28. November ausgetragen.Die Gewinner der Viertelfinalkämpfe qualifizierten sich für die Halbfinalkämpfe (q HF).Anmerkung: P = Sieg nach Punkten; KO3 = K.-o.-Sieg in der dritten Runde; R = Rang; Q = Qualifikation

Halbfinale 
Die Halbfinalkämpfe wurden am 30. November ausgetragen.Die Gewinner der zwei Halbfinalkämpfe qualifizierten sich für das Finale (q F), beide Verlierer gewannen automatisch eine Bronzemedaille.Anmerkung: P = Sieg nach Punkten; R = Rang; Q = Qualifikation

Finale 
Das Finale wurde am 1. Dezember ausgetragen.Anmerkung: P = Sieg nach Punkten

Weblinks 
 Ergebnisse bei www.olympic.org (englisch)
 Bericht und Ergebnisse bei www.sports-reference.com (englisch)

Halbmittelgewicht